Herrarnas lagtävling vid världsmästerskapen i bordtennis 2016 spelades 28 februari-6 mars 2016 i Kuala Lumpur, Malaysia. Totalt 89 lag fördelat på fyra divisioner deltog där vinnaren av mästerskapsdivisionen blev världsmästare.

Mästerskapsdivisionen
I mästerskapsdivisionen spalade lagen om placeringarna 1-24.

Gruppspel 
De tre främsta i varje grupp avancerade vidare till slutspelet.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Om placering 13-24

Åttondelsfinaler om placering 13-24

Kvartsfinaler om placering 13-20

Semifinaler om placering 13-16

Slutspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Slutplaceringar

Division 2
I division 2 spelade lagen om placeringarna 25-48.

Deltagande lag

Slutplaceringar

Division 3
I division 3 spelade lagen om placeringarna 49-72.

Deltagande lag

Slutplaceringar

Division 4
I division 4 spelade lagen om placeringarna 73-89.

Deltagande lag

Slutplaceringar

1 Anmälda men deltog ej.

Referenser